Il doppio femminile  del Cincinnati Masters 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Maria Elena Camerin e Gisela Dulko erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Bethanie Mattek e Sania Mirza hanno battuto in finale 7–6 (7–4), 7–5, Alina Židkova e Tat'jana Puček.

Teste di serie

  Bethanie Mattek /  Sania Mirza (campionesse)
  Natalie Grandin  /   Camille Pin (quarti)

  Akiko Morigami /  Aiko Nakamura (semifinali) 
  Leanne Baker /  Nicole Kriz (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Cincinnati Masters 2007